DVO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale Francisco Bangoy, Davao, Filippine